Geigersbach ist ein Gewässername:

 Geigersbach (Ensbach), rechter Zufluss des Ensbachs (zum Baumbach, zum Neckar) vor Erligheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Geigersbach (Lobentalbach), rechter Zufluss von der Gumpenkarspitze des Lobentalbachs im Gemeindegebiet von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern